Берёзовик

 Берёзовик — река в Архангельской области
 Гриб, то же, что подберёзовик
 Редко встречающеся старое название вальдшнепа

Населённые пункты 
 Березовик — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Берёзовик — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Берёзовик — посёлок в Щигровском районе (Кривцовский сельсовет) Курской области.
 Берёзовик — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Берёзовик — посёлок в Тихвинском районе (Тихвинское городское поселение) Ленинградской области.
 Берёзовик — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Берёзовик —  в Окуловском районе (Берёзовикское сельское поселение) Новгородской области.
 Берёзовик — деревня в Пестовском районе (Быковское сельское поселение) Новгородской области.